Ivan Razumović (Osijek, 27. srpnja 1985.) hrvatski nogometaš.

Član je Medkila IL, kluba norveške Odssenligaen, 2.Divisjon.

Karijera	
Započeo je trenirati i igrati nogomet kao sedmogodišnjak u tada prvoligašu NK Belišće.

Za vrijeme pionirskih i juniorskih dana pozivan je u selekcije regije (Slavonija i Baranja).

 2003. godine po završetku juniorskog staža i priključenja seniorskoj ekipi, NK Belišće ga ustupa tada drugoligašu NK Valpovka Valpovo, gdje se zadržao 2 godine.
 2005. odlazi u njemački FC Köningsburga, član Landeslige.
 2007. bio je član bugarskog prvoligaša Vidime.
 2008. vraća se u NK Belišće, član 2.HNL.
 2010. odlazi u Kanadu, gdje igra za Croatiu iz Hamiltona, član 1.kanadske lige CSL. U regularnom dijelu prvensta odigrao je svih 24 utakmica i postigao 2 gola, te znatno doprinio za treće mjesto na tablici i sudjelovanju u doigravanju za prvaka CSL-a. Ulaze u finale doigravanja gdje gube od Brantford Galaxyja.
 2012. odigrao svih 14 prvenstvenih i 2 kup utakmica za FC Aegir, Island.
 2012. u kolovoza postao je član indonezijskog premijerligaša Persiraja.
 2013. u rujnu prelazi u Hong Kong Rangers FC, člana  Hong Kong First Division League.
 2014. od svibnja, član je norveškog kluba Medkila IL, Harstad, koji igra u norveškoj Odssenligen, 2.Divisjon.

Izvori 

3. http://www.fotball.no/Community/Profil/?fiksId=3048633

Hrvatski nogometaši
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati